(1940-), footballeur et entraîneur italien,
 Sandro Bolchi (1924-2005), réalisateur et scénariste italien.

Patronyme italien